

Sigle 

RBA – (Re-Builtable Atomizer), atomizzatore rigenerabile, accessorio per l'utilizzo della sigaretta elettronica, e più in generale per lo SVAPO (vaping). Comprende le sottotipologie RDA, RTA, RDTA, e Bottom Feeder (BF o RDTA BF).

Codici 
 RBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Rabat- Salé, Marocco

Case editrici 

 RBA – casa editrice spagnola con sede anche in Italia